Това е списък на държавите от Африканския съюз подредени по население.

Бележки

Вижте също 

 Африкански съюз

Списък по население
Списъци на страни